Andrew Morrison (1919–2004) – gujański duchowny, jezuita, dziennikarz i działacz społeczny
 Andrew Morrison (ur. 1953) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Dunrossil